

События 
 Король Леона Рамиро II начал военный поход против мавров.
 После продолжительной осады войсками Рамиро II город Толедо сдаётся Абд ар-Рахману III.
 Мусульманская крепость Мадрид взят войсками Рамиро II, большинство защитников казнены, оставшиеся угнаны в Леон. Это первое упоминание Мадрида (арабский Маджрит) в источниках.
 Альфонсо IV Монах неожиданно возвращается из монастыря и заявляет о своём возвращении на трон в Леоне. Рамиро II с армией совершает марш из Саморы в Леон и возвращает Альфонсо в монастырь. Следом король движется в Астурию, где разбивает отряды Альфонсо Фройласа и берёт его в плен вместе с братьями Ордоньо и Рамиро.
 Восстание Василия Медной Руки в Византии.
 Конфликт Византии с Хазарией. Гонение на евреев.
 Алано-хазарская война и изгнание православных священников из Алании. Хазарский царь Аарон захватил в плен царя аланов, оказал ему большой почёт, женил своего сына Иосифа на дочери аланского царя. Союз Хазарии и аланов против Византии.
 932—934 — халиф Мухаммад аль-Кахир.

Родились 
 Абу Фирас (932—967) — арабский поэт, автор стихов о воинских подвигах, а также любовной лирики и патриотических элегий.

Скончались 
 Василий Медная рука — вождь крестьянского восстания в Византии (ок. 932)
 Роллон — первый герцог Нормандии, из знатного норвежского рода.

См. также

Примечания